Drăgușeni (Botoșani) ;
 Drăgușeni (Galați) ;
 Drăgușeni (Iași) ;
 Drăgușeni (Suceava) ;